Filmy
 Zniewolony (12 Years a Slave) − dramat historyczny w reżyserii Steve'a McQueena z 2013 roku
 Zniewolony (Matriculated) − jeden z dziewięciu filmów krótkometrażowych składających się na serię Animatrix